Plusieurs églises sont nommées église du Prophète-Élie en raison de leur dédicace au prophète Élie :
 la cathédrale du Prophète-Élie d’Alep en Syrie ;
 l’ de Helsinki en Finlande ;
 l’église du Prophète-Élie de Iaroslavl en Russie ;
 l’ d’Ilomantsi en Finlande ;
 l’église du Prophète-Élie de Lieksa en Finlande ;
 l’église du Prophète-Élie de Souzdal en Russie ;
 l’église du Prophète-Élie de Thessalonique en Grèce ;
 l’ de Vyborg en Russie.

Voir aussi